Există mai multe persoane care au același nume și prenume, John Kennedy, după cum urmează:

 John F. Kennedy, al 35-lea președinte american. 
 John F. Kennedy, Jr., fiul președintelui John F. Kennedy, decedat într-un accident aviatic.
 John Kennedy (inginer), inginer de căi ferate, judecător în cazurile Rainhill Trails, SUA. 
 John P. Kennedy (1795 - 1870), politician american și secretar al marinei SUA (Secretary of the Navy, SUA. 
 John Kennedy (păpușar), un Muppeteer, care a colaborat la serialul de televiziune Sesame Street, SUA. 
 John Kennedy (avocat), avocat în industria muzicală, SUA. 
 John Kennedy (fotbalist scoțian), jucător de fotbal în Liga scoțiană, Scoția. 
 John Kennedy (psiholog), psiholog la University of Toronto, Canada.
 John Kennedy (football), jucător și antrenor în Australian Rules, Australia. 
 John Kennedy (șef poliție), Șeful Poliție Metropolitane, New York City New York, SUA, (circa 1860).  
 John Kennedy (AL infielder), jucător al American League (n. 1941), SUA. 
 John Kennedy (NL infielder), jucător al National League (n. 1926), SUA. 
 John Neely Kennedy, (în engleză, Louisiana State Treasurer) Trezorier al Statului Louisiana, SUA, 1999 - prezent.

Vezi și  

 John Kennedy Toole
 Aeroportul Internațional John F. Kennedy

Note 

Dezambiguizare